Dewas ist eine Stadt (Municipal Corporation) im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh.

Lage 
Die Stadt liegt an der nationalen Fernstraße NH 3 (Mumbai–Agra), 32 km nordnordöstlich von Indore. Die NH 86 führt von Dewas zum 140 km östlich gelegenen Bhopal.

Bevölkerung 
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 289.550. 
Die Geschlechterverteilung belief sich auf 1076 Männer auf 1000 Frauen.
78 % der Bevölkerung waren Hindus, 20 % Muslime. 

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Dewas die Hauptstadt des Fürstenstaates Dewas. Seit der Gründung des Distrikts Dewas im Jahr 1948 ist die Stadt dessen Verwaltungssitz.

Klimadaten 
Das Klima in Dewas ist tropisch. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 24,9 °C.
Der durchschnittliche Jahresniederschlag beläuft sich auf 1039 mm. In den Monsunmonaten Juli, August und September fallen die meisten Niederschläge.

Weblinks 

 Webseite der Dewas Municipal Corporation

Einzelnachweise 

Ort in Madhya Pradesh
Municipal Corporation in Madhya Pradesh
Distrikt Dewas